Libanotis candollei är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Libanotis candollei ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
candollei